Частная жизнь (фильм, 1962) — французский художественный фильм () режиссёра Луи Маля.
 Частная жизнь (фильм, 1982) — советский художественный фильм режиссёра Юлия Райзмана.
 Частная жизнь (фильм, 2001) — аргентинский художественный фильм () режиссёра Фито Паеса.
 Частная жизнь (фильм, 2018) — американский художественный фильм () режиссёра Тамары Дженкинс.
 Частная жизнь — пьеса Ксении Степанычевой (поставлена Саратовским академическим театром драмы, Сахалинским театральным центром имени А. П. Чехова)

См. также 
 Личная жизнь